В результате Южно-Сахалинской операции территория Южного Сахалина, ранее захваченного Японией в 1905 году (Карафуто), перешла к СССР. Последним этапом этой операции стал Десант в порт Отомари 25 августа 1945 года. К этому времени Южный Сахалин населяли 355 тысяч японцев. Помимо японцев, на южной половине Сахалина проживали 24 тысячи корейцев, 400 айнов, 288 орочонов, а также 96 русских, 81 эвенк, 27 китайцев и 24 нивха.

27 августа 1945 года первым военным комендантом новоприобретенной японской территории стал генерал-майор Михаил Васильевич Алимов. По городам и посёлкам Южного Сахалина были расклеены советские листовки, содержащие следующий текст: «Война окончена, народы получили возможность трудиться. Красная Армия принесла мирный труд и порядок. Ей чужды насилие и порабощение других народов. Она несёт им свободу и счастье». К началу сентября 1945 года японское население стало возвращаться из тайги в свои дома. 23 сентября 1945 года была создана гражданская администрация Южного Сахалина — «Гражданское управление Южного Сахалина при Военном Совете 2-го Дальневосточного фронта», которое возглавил Дмитрий Крюков. Японское население относилось лояльно к Советской власти. Руководящую должность сохранил Оцу Тосио — последний японский губернатор Карафуто, который стал работать в подчинении у Дмитрия Крюкова. Попытки организовать сопротивление советской власти провалились. Был лишь создан диверсионный отряд «Боетай», который был замечен в поджогах домов в городе Сисука (ныне Поронайск) и убийстве в октябре 1945 года капитана «Смерш» Николая Земляницкого. 7 ноября 1945 года в Южном Сахалине отметили годовщину Октябрьской революции с митингами, речами, аплодисментами и портретами Сталина.

2 февраля 1946 года была образована Южно-Сахалинская область, подчиненная Хабаровскому краю РСФСР. Весной 1946 года первым градостроительным мероприятием советской власти в столице бывшего Карафуто стало обустройство тротуаров на центральных улицах. На базе японских предприятий был организован Отомаринский рыбокомбинат. Еще одним мероприятием советской власти стала денежная реформа с заменой японских йен на советские рубли. Советская власть отменила ритуалы поклонения должностным лицам (в обиход вошли рукопожатия) и закрыла публичные дома. Бывших гейш переселили в рабочее общежитие и устроили трудиться на консервный завод. Вводились нормы советского законодательства. На Южном Сахалине были созданы японские колхозы, даже открылись пионерские лагеря для японских детей. 1 мая 1946 года бывшие подданные императора массовыми демонстрациями под портретами Ленина и Сталина отмечали советский праздник. До конца 1946 года на Южный Сахалин переселились почти четыре тысячи семей из России и других республик Советского Союза. Центром культурной жизни стали кинотеатры и библиотеки. Начали выпуск газеты.

В 1947 году Южный Сахалин вошел в Сахалинскую область, причем административным центром стал Южно-Сахалинск (бывш. Тойохара). Массовая репатриация началась весной 1947 года и уже к 1 августа Сахалин принудительно покинули 124.308 человек — почти половина местных японцев. Всем уезжающим разрешалось брать с собой до 100 кг личных вещей и до 1000 рублей. В 1947 году в Невельск (бывший Хонто) из Советской Гавани переведен рыболовецкий колхоз «Заветы Ильича», который был создан переселенцами из Астрахани в 1920-х годах. В течение 1947—1949 гг. в Сахалинскую область завезены 400 тыс. человек. К 1949 году на Сахалине осталось 2682 японца, сумев получить советский паспорт. Некоторые даже достигли карьерных высот (например, Сокити Нисияма).

В 1949 году был открыт Сахалинский государственный университет.

Примечания 

1940-е годы в Сахалинской области
Русификация